Le tournoi de tennis du Maroc est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute à Fès du  au .

Iveta Benešová remporte le simple dames. En finale, elle bat Simona Halep, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Anabel Medina Garrigues.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie International s'est disputé à Fès du 26 avril au .

La Tchèque Iveta Benešová réalise le carton plein sur la terre battue marocaine. En simple, elle bat en finale la jeune espoir Simona Halep décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA et, en double dames, enlève l'épreuve aux côtés d'Anabel Medina Garrigues.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (ATP 2010)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Maroc
Sport au Maroc en 2010
Tennis en avril 2010
Tennis en mai 2010